Савіньї́-сюр-Бре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 85 км на захід від Орлеана, 55 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 939 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2105,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Савіньї-сюр-Бре на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньї-сюр-Бре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньї-сюр-Бре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньї-сюр-Бре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньї-сюр-Бре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер